Кевін Кіган (Кевін Кіґан, англ. Kevin Keegan, * 14 лютого 1951, Армторп) — англійський футболіст, нападник.
 Кіган Коннор Трейсі (англ. Keegan Connor Tracy; нар. 3 грудня 1971(19711203), Віндзор, Канада) — канадська акторка. 
 Кіган Доллі (англ. Keagan Dolly, нар. 22 січня 1993, Йоганнесбург) — південноафриканський футболіст, півзахисник клубу «Монпельє».